Юниорский турнир УЕФА 1958 года — одиннадцатый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в Люксембурге, но матчи группового раунда также проводились в Бельгии, Франции и ФРГ. В турнире приняли участие 18 команд. Команды были разбиты на четыре группы (две группы по пять команд и две по четыре), победители групп выходили в полуфинал и играли матчи по олимпийской системе. Победителем в первый раз стала сборная Италии.

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  ГДР

  Греция
  Испания
  Италия
  Люксембург
  Нидерланды
  Польша

  Румыния
  Турция
  Франция
  ФРГ
  Чехословакия
  Югославия

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D 

Результаты матчей

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1958 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Люксембурге
Международные соревнования по футболу в Бельгии
Международные соревнования по футболу во Франции
Международные соревнования по футболу в Германии
Апрель 1958 года